Restauracja – lokal gastronomiczny
 Restauracja – przywrócenie monarchii 
 Restauracja w architekturze
 Restauracja – film
 Restauracja – spektakl telewizyjny